Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet U19 2016 – 7. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), który trwał od 4 do 8 maja 2016 roku w Belleville, w Kanadzie. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwecji, która w finale pokonała 6-3 Finlandię. Brązowy medal wywalczyły Szwajcarki pokonując 2-3 reprezentantki Czech..

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

      = awans do półfinałów 
      = mecz o 5. miejsce
      = mecz o 7. miejsce /  utrzymanie w dywizji A

Wyniki

Grupa B 
Tabela

      = awans do półfinałów
      = mecz o 5. miejsce
      = mecz o 7. miejsce /  utrzymanie w dywizji A
 
Wyniki

Faza pucharowa

Mecz o 7 miejsce

Mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn 2016

Przypisy 

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
2016 w unihokeju
2016 w Kanadzie
Sport w Kanadzie